Everton Gonçalves ist der Name folgender Personen:

* Everton Gonçalves Saturnino (* 1990), brasilianischer Fußballspieler
 Everton Kempes dos Santos Gonçalves (Kempes; 1982–2016), brasilianischer Fußballspieler